A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz női egyes versenyszámát a Covid19-világjárvány miatt az eredetileg tervezett időpont után mintegy egy évvel, 2021.  július 24−31. között rendezték meg. A címvédő a Puerto Ricó-i Mónica Puig volt, aki azonban sérülés miatt nem vesz részt a versenyen.

Az olimpiai bajnoki címet a svájci Belinda Bencic szerezte meg, miután a döntőben 7–5, 2–6, 6–3 arányban győzött a cseh Markéta Vondroušová ellen. A bronzérmes az ukrán Elina Szvitolina lett.

Az indulásra jogosult versenyzők 
A Covid19-világjárvány miatt több élvonalbeli, egyébként kvalifikációt szerzett versenyző visszalépett a versenytől. A női világranglista első tíz helyezettje közül négy, Serena Williams, Simona Halep, Bianca Andreescu és Sofia Kenin nem indult el. Lemondta a részvételt Viktorija Azaranka és Angelique Kerber is, míg Cori Gauff és Konta Johanna vírustesztje pozitív lett az indulás előtt. Az indulásra egyébként jogosultak közül velük együtt összesen 26 versenyző nem vesz részt az olimpián. Az olimpián elért eredmények nem számítanak be a világranglista pontversenyébe.

Az előre meghatározott kvalifikációs szabályok alapján, a visszamondások figyelembe vételével az ITF 2021. július 19-én közzétett listája szerint az alábbi versenyzők indulhattak az olimpián. A világranglistán elért helyezés alapján kvalifikációra jogosult, de valamilyen ok miatt nem indult versenyzők a táblázatban színezéssel jelölve. A védett ranglistával (PR) rendelkező versenyzők a védett helyezésük szerinti helyre lettek besorolva. Oroszország versenyzői az Orosz Olimpiai Bizottság zászlaja alatt versenyezhetnek.

Megjegyzések:

Versenyidőpontok
A megadott időpontok az aznapi első mérkőzés kezdetét jelzik.

Az időpontok japán idő szerint: Japan Standard Time (UTC+09:00)

Kiemeltek

Sorsolási tábla 
 r = feladta (sérülés miatt)
 d = leléptetve
 w/o = az ellenfél visszalépett
 Alt = helyettes
 ITF = ITF-hely
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
A kvalifikációs rendszer
Sorsolási tábla 
 A Fed-kupa hivatalos oldala 
 Az olimpia hivatalos oldala 
 Az indulók hivatalos listája

N1